C8H16 – formula chimica del'ottene
 C8H16 – formula chimica del 2,4,4-trimetil-2-pentene
 C8H16 – formula chimica dell'etilcicloesano
 C8H16 – formula chimica del cicloottano